Roehrig ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Roehrig (1836–1927), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Siegfried Roehrig (1876–1953), preußischer Landrat